Сент-Па́нкрас ():

 Сент-Панкрас (вокзал) — вокзал в Лондоне;
  — район в Лондоне.